Löhnig ist der Familienname folgender Personen:

 Inge Löhnig (* 1957), deutsche Schriftstellerin
 Martin Löhnig (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler und Professor für Bürgerliches Recht, deutsche und europäische Rechtsgeschichte und Kirchenrecht